Amerikai Egyesült Államok
Iconium (Iowa)
Iconium (Missouri)
Iconium (Tennessee)

Konya